Niemcy:
 Aull – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Ashley Aull – amerykańska miss
 Joe Aull – amerykański polityk